

Geografia 
 Antartide
 Kent – ghiacciaio della Dipendenza di Ross
 Canada
Kent – municipalità (distretto) della Columbia Britannica
 Regno Unito
Kent – contea dell'Inghilterra, che prende il nome dal Regno del Kent
 Stati Uniti d'America
 Kent – comune della contea di Litchfield, Connecticut
 Kent – CDP della contea di Union, Iowa
 Kent – comune della contea di Wilkin, Minnesota
 Kent – comune della contea di Putnam, New York
 Kent – città della contea di Portage, Ohio
 Kent – città della Contea di King, Washington

Musica 
Kent – gruppo musicale rock svedese
Kent – album del gruppo omonimo del 1995

Storia 
Regno del Kent – antico regno inglese

Persone
Alan Kent – scrittore britannico
Anthony Kent – cestista statunitense
Barbara Kent – attrice cinematografica canadese 
Charles Kent – regista e attore britannico naturalizzato statunitense
Danny Kent – pilota motociclistico britannico
Dean Kent – nuotatore neozelandese
James Kent – giurista statunitense
Jennifer Kent – attrice, sceneggiatrice e regista australiana
Julián Kent – dirigente sportivo, notaio e diplomatico argentino
Martin Kent – chitarrista britannico
Necdet Kent – diplomatico turco
Rockwell Kent – pittore e illustratore statunitense
Rolfe Kent – compositore britannico
Sherman Kent – storico statunitense
Tyler Kent – diplomatico statunitense e spia al servizio dei tedeschi
Victoria Kent – avvocatessa e politica spagnola
William Kent – pittore, decoratore e architetto britannico

Altro
Kent – cultivar di mango
Kent – marca di sigarette
28346 Kent – asteroide della fascia principale
Ariella Kent – personaggio dei fumetti della DC Comics
Clark Kent – identità segreta di Superman, personaggio immaginario
Jonathan Kent – personaggio dei fumetti della DC Comics, padre adottivo di Clark
Laurel Kent – personaggio immaginario dei fumetti della DC Comics
Martha Kent – personaggio dei fumetti della DC Comics

Pagine correlate 
Contea di Kent
HMS Kent